Michael Kennedy se poate referi la:

 Michael Kennedy (1958 - 1997), fiul lui Robert F. Kennedy 
 Michael Kennedy (politician Dublin), politician al partidului Fianna Fáil din Dublin
 Michael Kennedy (politician Longford) (decedat în 1965), politician irlandez din partidul Fianna Fáil reprezentând Longford-Westmeath
 Michael J. Kennedy (1897 - 1949), politician și om de afaceri american
 Michael Kennedy (patinator), patinator american
 Michael Kennedy (regizor), regizor de televiziune și film canadian
 Michael Kennedy (critic muzical) (1926 - ), critic muzical, biograf și muzicolog britanici
 Michael Kennedy (avocat), reprezentant, printre alții, al fraţilor Mitchell
 Michael Kennedy (funcționar public) (1957 - ), funcționar public de rang guvernamental și fost consilier politic
 Michael Kennedy (fotbalist) (1964 - ), jucător de fotbal australian de la Carlton Football Club
 Mike Kennedy (născut în 1972), fost jucător profesionist de hockey
 Michael A. Kennedy, șeful asociației Joseph Smith Jr.

Vezi și 

 Kennedy (dezambiguizare) 
 Michael O'Kennedy (născut în 1936), politician al partidului irlandez Fianna Fáil din Tipperary